Väisänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1890-1969), ethnographe et musicien finlandais
 (né en 1963), musicien électronique finlandais
Leo Väisänen (né en 1997), joueur finlandais de football

 (né en 1973), athlète finlandaise en ski d'orientation
Hannu Väisänen (né en 1951), écrivain et artiste finlandais
Sauli Väisänen (né en 1994), joueur finlandais de football
 (né en 1977), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme